Franciaország
Sai, település Orne megyében

Egyéb
Sai, Kisimoto Maszasi Naruto című manga- és animesorozatának egyik szereplője
Sai, az ókori Egyiptomban a végzet egyik istene
Sai (fegyver)
Sai (folyó)